Tritt steht für:

 Runder Tritt, Begriff im Radsport, siehe Tretzyklus #Optimierung
 Spanischer Tritt, Reitbewegung, siehe Passagieren (Reitkunst)
 Teufelstritt, Fußabdruck in der Frauenkirche in München, Bayern
 Tritt Electric Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Tritt ist der Familienname oder Namensbestandteil folgender Personen:

 Johann Anton Tritt von Wilderen (1586–1639), Weihbischof in Konstanz
 Travis Tritt (* 1963), US-amerikanischer Country-Sänger

Siehe auch:
 Trittbrett, Automobilanbauteil
 Trit, ternäre Ziffer, siehe Ternärsystem
 Tritte, Theaterstück von Samuel Beckett (1976)
 Abtritt
 Antritt
 Auftritt
 Fehltritt
 Kick
 Trittstufe